Przybliżanie funkcji polega na podaniu przybliżonej postaci lub wartości funkcji w pewnym punkcie lub przedziale. Jeśli dokładna postać funkcji jest znana, wówczas przybliżenie jest poszukiwane w celu uproszczenia jej postaci. Funkcja przybliżona może być wyznaczana również w przypadku nieznajomości analitycznej postaci funkcji, gdy jest ona znana tylko np. z pomiarów doświadczalnych.

Przykładowe metody przybliżania funkcji:

 interpolacja wielomianowa,
 aproksymacja (przybliżanie przez całkę),
 interpolacja funkcjami sklejanymi.

Metody numeryczne
Aproksymacja